Ráday Pál (1677–1733) kuruc író, politikus, diplomata (Ráday I. Pál)
 Ráday Pál (1768–1827) gróf, bíró (Ráday III. Pál)
 Ráday Pál (1830–1879) gróf, 1848-as honvéd-őrnagy, táblabíró, Pest megye főszolgabírája (Ráday IV. Pál)